Гераклит () — древнегреческое имя.

 Гераклит Эфесский — древнегреческий философ, досократик, живший в VI—V веках до н. э.
 Гераклит Грамматик — древнегреческий грамматик, автор «Гомеровских вопросов», I век н. э.
 Гераклит-парадоксограф — автор «Опровержения или исцеления от мифов, переданных вопреки природе» («О невероятном»), не раньше III века до н.э.
 Гераклит Родиапольский — древнегреческий медик, I век н. э.
 Гераклит Галикарнасский — древнегреческий элегический поэт, III в. до н. э.
 Гераклит Тирский — древнегреческий философ, платоник, I в. до н. э.
 Гераклит Тарентский — древнегреческий медик, II в. до н. э.
 Гераклит (II век — начало III века) —  раннехристианский писатель.
Другое
 Гераклит — кратер на Луне.

См. также 
 Heraclit.
 Геракл (значения)
 Гераклид